Александр Константинович Беляев (род. 13 августа 1953 года) — российский учёный, специалист в области динамики и устойчивости конструкций, волновой динамики, конструкционной прочности, член-корреспондент РАН (2019). Один из 2 членов Австрийской академии наук граждан РФ. 

С 2015 по 2019 годы — директор Института проблем машиноведения РАН.

Член Президиума Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (с 2015 года).

Автор 255 научных работ.

Предложил новое направление — высокочастотная динамика инженерных сооружений, являющаяся связующим звеном между динамикой и термодинамикой. Считается одним из основателей направления Мехатроника. 

Ведет преподавательскую деятельность в должности профессора в Санкт-Петербургском государственном университете и Санкт-Петербургском политехническом университете.

Награды 
 Премия имени М. А. Лаврентьева (совместно с Н. Ф. Морозовым, П. Е. Товстиком, за 2015 год) — за серию работ «Динамика стержня при продольном сжатии. Развитие идеи М. А. Лаврентьева и А. Ю. Ишлинского»
 Премия имени П. Л. Чебышева в области математики и механики (премия Правительства СПб и СПбНЦ РАН, за 2018 год)

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Лауреаты премии имени М. А. Лаврентьева